Felix je příjmení řady různých osobností:

Allyson Felixová (* 1985) – americká sportovkyně, atletka-sprinterka 
Belo Felix – slovenský hudebník
František Felix – český trubač
Herbert Felix (1908–1973) – švédský podnikatel rakousko-židovského původu, zakladatel firmy AB Felix a Felix Austria
Ivo Felix (* 1955) – český skokan na lyžích
Jiří Felix (zoolog) (1929–2008) – český zoolog, ornitolog
Jiří Felix (* 1931) – český vysokoškolský učitel, romanista, filolog 
Kelvin Edward Felix (* 1933) – kněz a kardinál
Marcus Antonius Felix – římský prokurátor v Judsku v 1. století
Milan Felix (* 1928) – český a československý bezpartijní politik z Prahy, poslanec FS za normalizace
Ramón Arellano Félix (1964–2002) – mexický pašerák a vrah
Václav Felix (1873–1933) – český fyzik, rektor pražské Techniky
Václav Felix (skladatel) (1929–2008) – český hudební skladatel
Zdenek Felix (* 1938) – český teoretik umění, výtvarný kritik a kurátor výstav soudobého umění

Související články
Felix – jméno
Operace Felix – plán německého útoku na dobytí britské námořní základny na Gibraltaru v roce 1941

Česká příjmení
Židovská příjmení